Rings of Saturn — американская дэткор-группа из Калифорнии. Была образована в 2009 году, когда участники группы ещё были школьниками, и первоначально была студийным проектом, однако, после обрела широкую популярность и подписала контракт с Unique Leader Records. Музыка Rings of Saturn располагает сугубо технический стиль, в значительной степени под влиянием темы инопланетной жизни и космического пространства. Они выпустили шесть полноформатных альбомов, и с их третьим альбомом Lugal Ki En, выпущенным в 2014 году, достигли 126 позиции в американском чарте Billboard 200.

История 
Группа записала дебютный альбом под названием Embryonic Anomaly в студии Mayhemenness в Сакраменто. Музыканты самостоятельно выпустили альбом 25 мая 2010 года. За четыре месяца после релиза Embryonic Anomaly группа подписала контракт с лейблом Unique Leader Records. Вскоре после этого к коллективу присоединился в качестве второго гитариста Джоэль Оманс, и участники группы закончили школу, так что у них появилась возможность ездить в турне.

Rings of Saturn, участниками которой на тот момент были только Лукас Манн и Джоэль Оманс, гастролировала с разными людьми до формирования их нынешнего состава, в который был добавлен Ян Бирер и Ян Бейкер, вокал и барабаны соответственно. Этим составом группа записала свой второй альбом,  Dingir .

1 июля 2014 года группа выпустила обложку и трек-лист для своего нового альбома Lugal Ki En, который был выпущен 14 октября 2014 года, и так же выпустили свой первый клип на «Senseless Massacre». 9 декабря 2014 года Джоэль Оманс объявил о своем уходе из группы. Две недели спустя, 26 декабря, Майлс Димитри Бэйкер вступил в группу в качестве нового второго гитариста.

Стиль 
Rings of Saturn играют своеобразный экстремальный метал, определяемый как дэткор. Вид дэткора, эксплуатируемый группой в их творчестве, подвергся значительному влиянию техникал-дэт-метала, и характерен высокой техничностью игры на гитаре, но в то же время с наличием гармонии в музыке, быстрыми темпами, элементами эмбиента. В лирике присутствуют мотивы инопланетного вторжения и внеземной жизни. Группа в шутку определяет свой стиль как «элиенкор» («aliencore»).

Участники группы 

Нынешний состав
 Лукас Манн — соло-гитара, бас-гитара, клавишные, программирование (2009-настоящее время)
 Джоэль Оманс — ритм-гитара (2010–2014, 2018-настоящее время)
 Ян Бирер — вокал (2012-настоящее время)

Бывшие участники
 Питер Полак — вокал (2009—2011)
 Брент Силетто — ударные (2009—2011)
 Крис Уэллс — клавишные, синтезатор, программирование (2010—2011)
 Джоэль Оманс — гитара (2010—2014)
 Рон Кейси — ударные (2011—2012)
 Шон Мартинес — бас-гитара (2012—2013)
 Ян Бейкер — ударные (2012—2013)
 Джесси Белер — ударные (2013)
 Майлз Димитрий Бейкер — ритм-гитара (2015—2018)
 Аарон Стечаунер — ударные, перкуссия (2014—2018)

Временная шкала

Дискография 
Студийные альбомы
 Embryonic Anomaly (2010)
 Dingir (2012)
 Lugal Ki En (2014)
 Ultu Ulla (2017)
Gidim (2019)
Rings of Saturn (2022)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы из Сан-Франциско
Дэт-метал-группы из Калифорнии
Дэткор-группы США
Квартеты
Исполнители Nuclear Blast